Małogoszcz – miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim
 Małogoszcz (gmina)
 Małogoszcz (gromada)
 Małogoszcz (stacja kolejowa)